Долење Градишче може бити:

 Долење Градишче (Долењске Топлице), насељено мјесто у општини Долењске Топлице, Република Словенија
 Долење Градишче (Шантјернеј), насељено мјесто у општини Шантјернеј, Република Словенија